Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Proton Malaysian Open 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 28. September 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Malaysian Open, Kuala Lumpur
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Kuala Lumpur